El topónimo Good Hope (Buena Esperanza) puede hacer referencia a varios lugares:

Botsuana 
 Good Hope, una localidad de Botsuana.

Estados Unidos 
 Good Hope, un pueblo en el estado de Alabama.
 Good Hope, un lugar designado por el censo en el estado de California.
 Good Hope, un pueblo en el estado de Georgia.
 Good Hope, una villa en el estado de Illinois.
 Dos municipios en el estado de Minnesota:
 Good Hope, en el condado de Itasca.
 Good Hope, en el condado de Norman.
 Good Hope, un municipio en el estado de Ohio.
 Good Hope, un lugar designado por el censo en el estado anterior.

Guyana 
Good Hope, una localidad fronteriza de Guyana.